

Personaggi fittizi 
 Bibo – nome italianizzato di Big Bird, personaggio di Sesamo apriti
 Bibò – personaggio delle strisce a fumetti tedesche Bibì e Bibò

Persone 
 Bibo – soprannome di Mahmoud El-Khateeb, calciatore egiziano
 Erdal Bibo – cestista turco
 István Bibó – avvocato e politico ungherese
 Salomon Bibo – mercante e politico tedesco naturalizzato statunitense

Sigle 
 BIBO – Bulk In/Bulk Out o Bulk In/Bags Out, tipologia di navi da trasporto

Altro 
 Bibo – nel gergo subacqueo, sistema di respirazione che utilizza due bombole da sub accoppiate per aumentare la riserva d'aria respirabile a disposizione
 Stabilità esterna – anche detta stabilità BIBO, un tipo di stabilità per un sistema dinamico.
 Bibo – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Nuovo Messico, nella contea di Cibola